Cipasung (Lemahsugih), een plaats in Indonesië
Cipasung (Darma), een plaats in Indonesië